АНС — русская националистическая организация
Анс () — коммуна в Бельгии, провинция Льеж, Валлония
 Анс () — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Анс () — коммуна во Франции, департамент Марна
 Анс () — коммуна во Франции, департамент Рона

См. также 
 АНС (синтезатор)
 ANS